De Meent (ijsbaan), ijsbaan in Alkmaar
 De Meent (Langerak), molen in Langerak